Черемних Віра Миколаївна (народилася 28 лютого 1948(19480228) в селі Дерсове Тельманівського району Донецької області) — українська журналістка.
 "Капітан Черемних" - гідрогеографічне судно.

Примітки